Offoy, commune française de l'Oise
 Offoy, commune française de la Somme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France